Robert McDonald (rugbysta)
 Robert A. McDonald